Miejscowości w Polsce:
 Prucheńsko Duże
 Prucheńsko Małe